Saskatchewan Scotties Tournament of Hearts 2009 – prowincjonalne mistrzostwa Saskatchewan kobiet w curlingu, eliminacje do Scotties Tournament of Hearts 2009.

Turniej finałowy odbył się w dniach 28 stycznia-1 lutego 2009 w Swift Current, na lodowisku Swift Current Curling Club. Turniejami eliminacyjnymi były rozegrane między 15 a 18 stycznia: SaskPower Women's Northern Playdown w Saskatoon i SaskPower Women's Southern Playdown w Reginie. Każdy turniej wyłonił po 5 drużyn. Zespoły Stefanie Lawton i Michelle Englot zakwalifikowały się do finałów jako najwyżej notowane zespoły ze Saskatchewan w rankingach ogólnokrajowych.

Obrońcą tytułu była drużyna Michelle Englot, która nie zakwalifikowała się do fazy playoff. Mistrzem prowincji została drużyna Stefanie Lawton pokonując w finale 9:6 Rene Miettinen.

Drużyny

Wyniki

Playoff

Finał 
1 lutego 2009, 14:00

Półfinał 
1 lutego 2009, 9:30

A-B 
31 stycznia 2009, 19:00

C-C 
31 stycznia 2009, 19:00

A

B

C

Sesja 1. 
28 stycznia 2009, 13:30 
A1 – przegrana do B12

A2 – przegrana do B13

A3 – przegrana do B14

A4 – przegrana do B15

Sesja 2. 
28 stycznia 2009, 19:30 
A5 – przegrana do B15

A6 – przegrana do B12

A7 – przegrana do B13

A8 – przegrana do B14

Sesja 3. 
29 stycznia 2009, 9:30 
A9 – przegrana do B17

A10 – przegrana do B16

Sesja 4. 
29 stycznia 2009, 14:00 
B12 – przegrana do C22

B13 – przegrana do C22

B14 – przegrana do C23

B15 – przegrana do C24

Sesja 5. 
29 stycznia 2009, 19:00 
A11 – przegrana do B20

B16 – przegrana do C23

B17 – przegrana do C24

B18 – przegrana do C26

Sesja 6. 
30 stycznia 2009, 14:00
C22

C23

C24

Sesja 7. 
30 stycznia 2009, 19:00 
B19 – przegrana do C26

B20 – przegrana do C25

Sesja 8. 
31 stycznia 8:30 
B21 – przegrana do C29

C25

C26

C27

Sesja 9. 
31 stycznia 2009, 14:00
C28

C29

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa mistrzostw 

2009
2009 w curlingu